Дорукхан Токёз (; 21 мая 1996, Эскишехир, Турция) — турецкий футболист, опорный полузащитник клуба «Трабзонспор» и сборной Турции.

Клубная карьера 
Токёз — воспитанник клуба «Эскишехирспор». 20 декабря 2015 года в матче против «Истанбул Башакшехир» он дебютировал в турецкой Суперлиге. По итогам сезона клуб вылетел из элиты, но Токёз остался в команде. 19 марта 2017 года в поединке против «Гёзтепе» Дорукхан забил свой первый гол за «Эскишехирспор». Летом 2018 году Токёз на правах свободного агента подписал контракт с «Бешикташом». 26 июля в отборочном матче Лиги Европы против фарерского Б-36 он дебютировал за новую команду. 18 января 2019 года в поединке против «Акхисар Беледиеспора» Дорукхан забил свой первый гол за «Бешикташ».

Международная карьера 
22 марта 2019 года в отборочном матче чемпионата Европы 2020 против сборной Албании Токёз дебютировал за сборную Турции. 11 июня 2019 года он забил дебютный мяч за сборную Турции в ворота Исландии.

Достижения 
 «Бешикташ»
 Чемпион Турции: 2020/21
 Обладатель Кубка Турции: 2020/21

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 Профиль на sports.ru

Футболисты Турции
Игроки сборной Турции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Турции по футболу
Игроки ФК «Эскишехирспор»
Игроки ФК «Бешикташ»
Игроки ФК «Трабзонспор»